Stig Persson kan avse:

Stig Persson (brottare) (1934–1968)
Stig Persson (författare) (1924–1999)
Stig Persson (konstnär) (1915–2000)
Stig Persson (läkare) (född 1936)